KFC Eendracht Kapelle-op-den-Bos is een Belgische voetbalclub uit Kapelle-op-den-Bos. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 4265 en heeft groen en wit als kleuren.

Geschiedenis 
De club sloot zich in 1945 aan bij de Belgische Voetbalbond en ging er in provinciale reeksen spelen. In 1956 werd een vzw opgericht.

Kapelle-op-den-Bos bleef in de lagere provinciale reeksen spelen, en wisselde er periodes in Derde en Vierde Provinciale af.

In het najaar van 2017 besloot Louis Symons, gewezen voorzitter en toenmalige eigenaar van de gronden van FC Eendracht, het veld te verkopen. Begin december werd het veld gekocht door Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge K.V. en toenmalig vicevoorzitter van de KBVB. Het veld blijft zeker tot 2037 bespeeld door FC Eendracht Kapelle-op-den-Bos.

Resultaten

Afbeeldingen

Bronnen 
 

Kapelle-op-den-Bos
Kapelle-op-den-Bos